Horia (Constanța megye)
 Horia (Neamț megye)
 Horia (Tulcea megye)
 Újpanád, Arad megye